Левит — многозначный термин.

 Книга Левит — русское название третьей библейской книги в составе Моисеева Пятикнижия.
 Левит — представитель еврейского сословия священнослужителей-левитов (из колена Левия).

Носители фамилии 
 
 Левит, Аркадий Михайлович — солист филармонии, заслуженный артист России.
 Левит, Василий Алексеевич (род. 1988) — казахстанский боксёр.
 Левит, Владимир Семёнович (1883—1961) — российский и советский хирург, генерал-майор военно-медицинской службы, заслуженный деятель науки РСФСР.
 Левит, Игорь Семёнович (род. 1987) — немецкий пианист.
 Левит, Иезикиил (Ехескл) (1878—1945) — русский и еврейский поэт, публицист, общественный деятель.
 Левит, Изяслав Эликович (1922—2021) — молдавский советский историк.
 Левит, Исаак бен Яков (мин ха-Левиим; 1621—?) — венецианский раввин, кантор, писатель и поэт.
 Левит, Карел (1916—2014) — чешский врач-реабилитолог.
 Лёвит, Карл (1897—1973) — немецкий философ, историк философии.
 Левит, Климентий Давидович (1901—1938) — бригадный комиссар.
 Левит, Леонид Александрович — украинский советский фотохудожник.
 Левит, Михаил Юльевич (более известен под фамилией Левидов; 1891—1942) — российский журналист, писатель и драматург.
 Левит, Светлана Яковлевна (род. 1944) — российский культуролог.
 Левит, Семён Абрамович (род. 1947) — израильский ядерный физик.
 
 Левит, Фроим (Ефим) Давидович (1921—2001) — молдавский советский литературовед.
 Левит, Юрий Александрович (1937—2005) — российский военный лётчик-испытатель.

Двойные фамилии 
 Левит-Броун, Борис Леонидович (род. 1950) — русский поэт, прозаик, художник, сын Л. А. Левита.
 Левит-Гуревич, Соломон Маркович (1905—1980) — советский кинорежиссёр.
 Ливент-Левит, Вольф Моисеевич (1873—1938) — советский разведчик-нелегал.
 Ливент-Левит, Самуил Вольфович (1898—1938) — советский разведчик-нелегал, сын В. М. Ливент-Левита.

Также 
 Левита, Густав (1853—1889) — польский пианист.
 Левите, Рива Яковлевна (1922—2019) — советский и российский театральный режиссёр и педагог.
 Левитс, Эгилс (род. 1955) — латвийский политический и государственный деятель, президент Латвии с 2019 года.
 Леви
 Левитт
 Левитес